

Населені пункти та їхні частини
 Лісувек — село в гміні Жаб'я Воля Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Лісувек — село в гміні Ґруєць Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Лісувек — частина села Борова в гміні Борова Мелецького повіту Підкарпатського воєводства

Примітки